Stanisław Kowalski (zm. 1649) – stolnik lwowski
 Stanisław Kowalski – stolnik chełmski
 Stanisław von Kowalski (1837–1908) – generał
 Stanisław Józef Kowalski (ur. 1868) – pułkownik Wojska Polskiego, dowódca Nowogródzkiego Pułku Strzelców
 Stanisław V Kowalski (ur. 1896) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, Krzyża Niepodległości i Krzyża Walecznych (trzykrotnie), dowódca 93 pp
 Stanisław Kowalski (1910–2022) – polski biegacz, superstulatek
 Stanisław Maria Tymoteusz Kowalski (1931–1997) – biskup Kościoła Starokatolickiego Mariawitów
 Stanisław Kowalski (1933–2022) – działacz społeczny założyciel Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
 Stanisław Kowalski (ur. 1935) – prezydent Torunia
 Stanisław Kozyr-Kowalski (1936 – 2004) – profesor socjologii
 Stanisław Kowalski (1938–1987) – nauczyciel akademicki związany z Politechniką Gdańską
 Stanisław Kowalski (1938–2019) – regionalista i nauczyciel
 Stanisław Kowalski – polski wioślarz, mistrz Europy z 1907 i 1908